Ženská dvouhra Jiangxi Open 2019 probíhala v první polovině září 2019. Do singlové soutěže nančchangského tenisového turnaje hraného na tvrdém povrchu nastoupilo třicet dva hráček. Obhájkyní titulu byla čínská tenistka Wang Čchiang, která do turnaje nezasáhla.

Vítězkou se stala pátá nasazená, 24letá Švédka Rebecca Petersonová, jež ve finále zdolala 20letou kazašskou turnajovou čtyřku Jelenu Rybakinovou po hladkém dvousetovém průběhu 6–2 a 6–0. Na okruhu WTA Tour získala první singlový titul. Bodový zisk ji posunul ze 78. na 52. místo žebříčku, čímž vyrovnala osobní maximum.

Nasazení hráček

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Jiangxi Open
Tenis v Číně v roce 2019
WTA Tour 2019